Willenberg:
 Wielbark
 Wielbark (województwo pomorskie)
 Borki Wielbarskie (Borken bei Willenberg)

 Perec Willenberg
 Samuel Willenberg
 Sławomir Jan Willenberg